Михаил Владимирович Семёнов (; 30 июля 1984, Минск) — белорусский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2008). Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года

Биография 
Тренировался в СДЮШОР по спортивным единоборствам города Минска.
На чемпионате Европы 2008 года занял 15-е место. На Олимпийских игр 2008 года в Пекине в греко-римской борьбе в категории до 66 кг он уступил лишь будущему чемпиону Стиву Гено из Франции и завоевал бронзовую медаль.

На Европейских играх 2015 боролся в своем весе до 66 кг, вышел в четвертьфинал, где проиграл схватку азербайджанцу Гасану Алиеву.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Спортивная панорама»
 «Прессбол»
 «Комсомольская правда»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 30 июля
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся в Минске
Борцы Белоруссии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года